La gara di sci di fondo sulla distanza di 30 km si disputò il 4 febbraio dalle ore 9:00; il percorso aveva partenza e arrivo nel stadio Makomanai e presero parte alla competizione 59 atleti.

Classifica

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

M1